Anna von Harnier (1981- ), judokate allemande ;
 Wilhelm von Harnier (1836-1861), explorateur allemand.